Аурелия — имя, которое носили некоторые святые:

 Аурелия и Неомезия (Aurélie et Néomésie) — святые сёстры, девы, паломницы. Родом из Малой Азии. По возвращении из Палестины в Рим были схвачены сарацинами в Капуе, память 25 сентября.
 Аурелия Страсбургская, спутница св. Урсулы, память 15 октября.
 Аурелия Ратисбонская (Aurélie de Ratisbonne) или Аурелия Страсбургская (Aurélie de Strasbourg), или просто Аурелия (Aurèle)  (+ 1027), дочь Гуго Капета и сестра короля Роберта II, подвизалась при святом Вольфганге, епископе Ратисбоны (Castra Regina, Ratisbona), построившем для неё отшельническую хижину, память 15 октября, в частности в Страсбурге.

Примечания